Annie fa referència a diversos articles a la Viquipèdia:

Persones 
 Annie Besant (1847-1933), filòsofa, escriptora, feminista, i esoterista britànica.
 Annie Chapman (1841-1888), víctima del famós assassí en sèrie no identificat Jack l'Esbudellador,
 Annie Clark (1982-), cantautora i multiinstrumentista nord-americana.
 Annie Ernaux (1940-), escriptora francesa.
 Annie Fremaux-Crouzet (?-), hispanista francesa especialitzada des de l'edat mitjana fins al .
 Annie Girardot (1931-2011), actriu francesa.
 Annie Jump Cannon (1863-1941), astrònoma nord-americana. El treball de catalogació va ser fonamental per a l'actual classificació estel·lar.
 Annie Kriegel o Annie Becker (1926-1995), historiadora i editorialista francesa.
 Annie Leibovitz (1949-), fotògrafa nord-americana.
 Annie Lennox (1954-), cantant britànica.
 Annie Leonard (1964-), experta en matèria de responsabilitat social corporativa, desenvolupament sostenible, riscos laborals, cooperació internacional i salut ambiental nord-americana; sobretot és coneguda pel seu documental 'La història de les coses' (The Story of Stuff), que tracta sobre el cicle vital de béns i serveis.
 Annie Marin (1939-), botànica francesa.
 Annie Oakley (1860-1926), tiradora que va participar durant disset anys en l'espectacle de Buffalo Bill que recreava escenes del vell oest.
 Annie Potts (1952-), actriu nord-americana de cinema i televisió.
 Annie Proulx o Edna Annie Proulx (1935-), escriptora nord-americana.
 Annie Wersching (1977-), actriu nord-americana.

Cinema 
 Annie (pel·lícula de 1982), basada en el musical i dirigida per John Huston.
 Annie (pel·lícula de 1999), telefilm musical estatunidenc, dirigit per Rob Marshall i produït per Walt Disney Television.
 Annie (pel·lícula de 2014), dirigida per Will Gluck.
 Annie Hall o Dos estranys amants, comèdia romàntica protagonitzada per Diane Keaton (Òscar a millor actriu) i pel mateix Woody Allen (director del film).

Música 
 Annie (musical), musical estrenat el 1977.
 Why (cançó de Annie Lennox), primer senzill en solitari de la cantant escocesa Annie Lennox.

Altres 
 Annie Wilkes, personatge fictici en la novel·la de 1987 Misery, de Stephen King.
 Little Orphan Annie o La petita òrfena Annie, tira de premsa diària nord-americana, creada per Harold Gray i publicada per Tribune Media Services.
 Premis Annie, creats especialment per a treballs d'animació.
Pàgines de desambiguació
